Tanyochraethes är ett släkte av skalbaggar. Tanyochraethes ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Tanyochraethes